Мемориальный мост Ветеранов — названия мостов в США:

США 
 Мемориальный мост Ветеранов () — мост через реку Сагино в Бей-Сити, Мичиган.
 Мемориальный мост Ветеранов () — мост через реку Теннеси в городе Чаттануга, Теннеси.
 Мемориальный мост Ветеранов () — мост через реку Нечес в округе Джефферсон, Техас.
 Мемориальный мост Ветеранов () — мост через реку Фор в Портленде, Мэн.
 Мемориальный мост Ветеранов () — мост через реку Миссури, соединяющий города Су-Сити (Айова) и Саут-Су-Сити (Небраска).
 Мемориальный мост Ветеранов () — мост через реку Миссури, соединяющий города Каунсил-Блафс (Айова) и Омаха (Небраска).
 Мемориальный мост Ветеранов Второй мировой войны () — мост через реку Джеймс, соединяющий округа Паухатан и Гучленд, Виргиния.
 Мемориальный мост Ветеранов () — мост через реку Ядкин, соединяющий округа Роуэн и Дейвидсон, Северная Каролина.
 Мемориальный мост Ветеранов () — мост через реку Миссисипи, соединяющий приходы Сент-Джеймс и Сент-Джон-те-Баптист, Луизиана.
 Мемориальный мост Ветеранов () — мост через реку Галифакс в Дейтона-Бич, Флорида.
 Мемориальный мост Ветеранов () — путепровод в Таллахасси, Флорида.
 Мемориальный мост Ветеранов () — мост через реку Сент-Джонс, соединяющий города Де-Бэри и Сэнфорд, Флорида.
 Мемориальный мост Ветеранов () — мост через реку Тонтон, соединяющий города Фолл-Ривер и Сомерсет, Массачусетс.
 Мемориальный мост Ветеранов () — мост через реку Данверс, соединяющий города Салем и Беверли, Массачусетс.
 Мемориальный мост Ветеранов () — мост через реку Миссури, соединяющий округа Сент-Луис и Сент-Чарльз, Миссури.
 Мемориальный мост Ветеранов () — мост через реку Миссисипи, соединяющий округ Сент-Клэр (Иллинойс) и Сент-Луис, Миссури.
 Мемориальный мост Ветеранов () — мост через реку Дженеси в Рочестере, Нью-Йорк.
 Мемориальный мост Ветеранов Кросс-Бей () — мост через Джамейка-Бей в Нью-Йорке.
 Мемориальный мост Ветеранов () — мост через реку Уоллкилл в Уолдене, Нью-Йорк.
 Мемориальный мост Ветеранов () — мост через реку Огайо, соединяющий города Стьюбенвилл (Огайо) и Уиртон (Западная Виргиния).
 Мемориальный мост Ветеранов () — мост через реку Кайахога в Кливленде, Огайо.
 Мемориальный мост Ветеранов () — мост через реку Аллегейни в Ойл-Сити, Пенсильвания.
 Мемориальный мост Ветеранов () — мост через реку Саскуэханна около города Санбери, Пенсильвания.
 Мемориальный мост Ветеранов () — мост через реку Саскуэханна, соединяющий города Колумбия и Райтсвиль, Пенсильвания.
 Мемориальный мост Ветеранов () — прежнее название моста Мартина Лютера Кинга через Миссисипи в Сент-Луисе, Миссури.

См. также 
 Мост Ветеранов